Огінський (, ) — прізвище, род шляхти герба Огінець (Брама).

Відомі представники:
 Міхал Клеофас Огінський (1765—1833) — польський композитор.
 Михайло Казимир Огінський (1729—1800) — державний і військовий діяч Речі Посполитої.
 Казимир Домінік Огінський (†1733) — державний діяч, урядник Речі Посполитої.
 Марціан Александр Огінський (1632—1690) — державний і військовий діяч Великого князівства Литовського.
 Григорій Антоній Огінський (1654—1709) — політичний і військовий діяч Великого князівства Литовського.
 Ян Самійлович Огінський (1625—1684) — державний діяч Великого князівства Литовського.
 Богдан Огинський (†1625) — політичний діяч Великого князівства Литовського.
 Самійло Лев Огінський (1595—1657) — державний та військовий діяч Великого князівства Литовського.
 Шимон Кароль Огінський (1625—1694) — державний та військовий діяч Великого князівства Литовського.

Інше 
 Огінський канал
 Полонез Огінського